Ванда́лия — неосуществлённый проект в рамках британской колонизации Северной Америки в XVIII веке.

История 

В XVIII веке британские земельные спекулянты несколько раз пытались колонизовать долину Огайо, среди которых самым известным было предоставление Георгом II Компании Огайо 200 000 акров (800 км2) в районе нынешнего Питтсбурга. Франко-индейская война (1754—1763) и восстание Понтиака (1763—1766) отложили освоение региона.

После подавления восстания Понтиака, торговцы, потерявшие свои товары во время столкновений, создали группу, известную как пострадавшие торговцы, впоследствии преобразованную в Компанию Индианы. По подписанному в Форт-Стэнвиксе в 1768 году договору, британцы требовали от ирокезов предоставления пострадавшим торговцам земельных угодий. Наибольшими выгодоприобретателями были Сэмьюэл Уортон и Уильям Трент, получившие земли в течении реки Огайо, на традиционных охотничьих угодьях ирокезов. Уортон и Трент отправились в Англию за подтверждением статуса своих приобретений, объединившись в Компанию Огайо.

Компания Огайо получила бо́льшие земли, чем были предоставлены им по договору с индейцами. Развитие компаний включало в себя создание новой колонии, первоначально названной Питсильванией (Wright 1988:212), но в дальнейшем ставшей известной как Вандалия. Такое название колония получила в честь королевы Шарлотты, считавшей себя потомком вандалов<ref>David W. Miller. The Taking of American Indian Lands in the Southeast: A History of Territorial Cessions and Forced Relocations, 1607—1840. McFarland, 2011. p. 41. ISBN 978-0-7864-6277-3</ref>

Противодействие со стороны конкурирующих групп и разразившаяся война за независимость США (1775—1783) помешали развиться Вандалии в полноценную колонию. Во время войны некоторые колонисты подали петицию Континентальному конгрессу с просьбой признать их в качестве новой провинции под названием Вестсильвания, находившейся примерно в тех же границах, что и Вандалия раньше. Однако, поскольку и Вирджиния, и Пенсильвания претендовали на эти земли, принятие решения было ими заблокированоAbernethy, Thomas Perkins. Western Lands and the American Revolution. 1937/New York: Russell & Russell, 1959.

 Примечания 

 Литература 
 Alvord, Clarence W. The Mississippi Valley in British Politics, vol. 1. Cleveland, Ohio: Arthur Clark, 1917.
 Marshall, Peter. «Lord Hillsborough, Samuel Wharton, and the Ohio Grant, 1769—1775», English Historical Review (1965) Vol. 80, No. 317 pp. 717—739 in JSTOR
 Steeley, James V., «Old Hanna’s Town and the Westward Movement, 1768—1787: Vandalia the Proposed 14th American Colony», Westmoreland History, Spring 2009, pp. 20—26, published by Westmoreland County Historical Society
 Wright, Esmond,  'Franklin of Philadelphia' '', Harvard University Press, 1988

Колонизация Америки
История США
Неосуществлённые в США проекты